Брам Моленар (; род. 1961, Нидерланды) — нидерландский программист, активный член сообщества Open Source. Наиболее известен как автор многофункционального текстового редактора Vim, ставшего стандартным во всех Unix-подобных системах. Также Брам является основателем Фонда ICCF Holland foundation, благотворительной организации, проводящей проект помощи детям из Уганды. и автором языка программирования Zimbu.

На данный момент Брам работает в компании Google.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница Брама Мооленаара

Родившиеся в 1961 году
Программисты Нидерландов
Разработчики свободного программного обеспечения
Сотрудники Google
Vi